Tebanga (auch: Taboneaba) ist ein Ort im Süden des Abaiang-Atolls in den Gilbertinseln des Inselstaats Kiribati im Pazifischen Ozean. 2010 hatte der Ort ca. 287 Einwohner.

Geographie 
Tebanga ist der südlichste Ort des Atolls von Abaiang. Es liegt zwischen dem Ort Tabontebike (Abaiang) im Nordwesten und Aoneaba im Nordosten.

Klima 
Das Klima ist tropisch heiß, wird jedoch von ständig wehenden Winden gemäßigt. Ebenso wie die anderen Orte des Abaiang-Atolls wird Tebanga gelegentlich von Zyklonen heimgesucht.

Einzelnachweise 

Ort in Kiribati
Abaiang